Osoby o tym nazwisku:
 Edward Kubalski – polski prawnik, samorządowiec, poet
 Henryk Kubalski – polski aktor
 Tadeusz Kubalski – polski architekt, aktor i reżyser teatralny